L'Homme qui voulut être roi, nouvelle de Rudyard Kipling (1888)
 L'Homme qui voulut être roi, adaptation américano-britannique de la nouvelle par John Huston (1975)